Special Edition – album di Jack DeJohnette del 1979
 Special Edition – compilation di J.J. Cale del 1984
 Special Edition – compilation dei Vinnie Vincent Invasion del 2003